Peter Lorentzen (né le  à Halden en Norvège) est un joueur professionnel de hockey sur glace norvégien.

Biographie

Carrière en club 

Il a joué deux saisons avec le Rögle BK, une dans la Elitserien et une dans la Allsvenskan puisque l'équipe a atteint le second échelon suédois.

Carrière internationale
Il représente la Norvège au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2000-2001 || Stjernen Hockey || GET ligaen|| 21|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || ||  
|-
| 2001-2002 || Americans de Tri-City || LHOu || 54|| 9|| 8|| 17|| 18|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2002-2003 || Americans de Tri-City || LHOu || 51|| 6|| 14|| 20|| 21||  --||  --|| --||  --|| --
|-
|2003-2004 || Järfälla HC || Division 1 || 26|| 17|| 7|| 24|| 57|| ||  ||  ||  || 
|-
|2004-2005 || Uppsala Hockey || Allsvenskan || 44|| 4|| 4|| 8|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2004-2005 || IK Comet || GET ligaen ||17 || 6|| 4|| 10|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006 || IK Comet || GET ligaen ||41 || 23|| 17|| 40|| 28|| 5|| 2|| 1|| 3|| 8
|-
|2006-2007 || IK Comet || GET ligaen ||39 || 11|| 17|| 28|| 57|| 6|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
|2007-2008 || Rögle BK || Allsvenskan || 44|| 4|| 4|| 8|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009 || Rögle Angelholm || Elitserien ||  51||  4||  3||  7||  12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 || Stavanger Oilers || GET ligaen || 41|| 7|| 7|| 14|| 20|| 18|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
|2010-2011 || Stavanger Oilers || GET ligaen || 44|| 6|| 12|| 18|| 24|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2011-2012 || Stavanger Oilers || GET ligaen || 42|| 15|| 22|| 37|| 57|| 9|| 0|| 5|| 5|| 2 
|-
|2012-2013 || Stavanger Oilers || GET ligaen || 42|| 6|| 17|| 23|| 80|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0 
|-
|2013-2014 || Stavanger Oilers || GET ligaen || 44 || 10 || 12 || 22 || 37 || 16 || 3 || 1 || 4 || 6
|-
|2014-2015 || Stavanger Oilers || GET ligaen || 36 || 3 || 10 || 13 || 8 || 15 || 6 || 2 || 8 || 2
|-
|2015-2016 || Stavanger Oilers || GET ligaen || 32 || 3 || 5 || 8 || 37 || 17 || 1 || 6 || 7 || 12
|-
|2016-2017 || Stavanger Oilers || GET ligaen || 36 || 3 || 5 || 8 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Stavanger Oilers || GET ligaen || 38 || 5 || 4 || 9 || 4 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2018-2019 || Stavanger Oilers || GET ligaen || 31 || 2 || 7 || 9 || 2 || 12 || 1 || 0 || 1 || 2

Références

Voir aussi 

Naissance en septembre 1983
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur du Rögle BK
Joueur des Americans de Tri-City
Joueur des Stavanger Oilers
Défenseur de hockey sur glace